Игры в группе D на Евро-96 проходили с 9 по 19 июня. В группу вошли Дания, Португалия, Турция и Хорватия.

Португалия выиграла группу и вышла в четвертьфинал вместе с Хорватией, занявшей второе место.

Участники

Итоговая таблица 

Время — британское летнее (UTC+1).

Матчи

Дания — Португалия

Турция — Хорватия

Португалия — Турция

Хорватия — Дания

Хорватия — Португалия

Турция — Дания

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 1996